Hüyten Gol kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuytun He, vattendrag, Xinjiang,

Mongoliet 

 Hüyten Gol (vattendrag i Mongoliet, Darchan-Uul), 
 Hüyten Gol (vattendrag i Mongoliet, Chentij), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar